W Australii:
 Sunshine Coast – przybrzeżny obszar miejski, położony w południowo-wschodniej części stanu Queensland.
 Uniwersytet Sunshine Coast, uniwersytet w Sunshine Coast
 Sunshine Coast Falcons, klub rugby w Sunshine Coast
W Kanadzie:
 Sunshine Coast Regional District – dystrykt regionalny w prowincji Kolumbia Brytyjska.